são-carlense – abitanti di São Carlos (Santa Catarina)
são-carlense – abitanti di São Carlos do Ivaí